Pancé, Francuska
 Pance (Ljubljana, Slovenija)
 Pance (rijeka), Kolumbija